Степківська сільська рада — Житомирська область, Андрушівський район
 Степківська сільська рада — Київська область, Таращанський район
 Степківська сільська рада — Миколаївська область, Первомайський район
 Степківська сільська рада — Черкаська область, Уманський район